Breathe In (album), een album van singer-songwriter Lucie Silvas uit 2004.
 Breathe In (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2013 onder regie van Drake Doremus.